Rappaskoski kan syfta på följande platser:

Finland 

 Rappaskoski (fors, lat 68,47, long 22,15), 
 Rappaskoski (fors, lat 68,45, long 22,35), 

Robotskapade Finlandförgreningar